Shimizu puede referirse a:

Shimizu, un pueblo desaparecido en la prefectura de Fukui;
Shimizu, un pueblo en la prefectura de Shizuoka;
Shimizu-ku, un barrio de la ciudad de Shizuoka;
Shimizu, un pueblo desaparecido en la prefectura de Wakayama;
Shimizu, un pueblo en la prefectura de Hokkaidō.